Maronna ist der Name von:

 Michael C. Maronna (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Siegfried Maronna (* 1963), deutscher Fußballspieler